Das Pacific Life Open 2002 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Damen in Indian Wells. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2002 und fand vom 6. bis 16. März 2002 statt.

Im Einzel gewann Daniela Hantuchová gegen Martina Hingis mit 6:3 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Lisa Raymond / Rennae Stubbs mit 7:5 und 6:0 gegen Jelena Dementjewa / Janette Husárová.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2002
Tennisturnier in Indian Wells